Чемпионат Северной Ирландии по футболу 1994/1995 — 94-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Он начался 16 сентября 1994 и закончился 29 апреля 1995 года. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Линфилд».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com 
 Статистика на soccerway.com

Северная Ирландия
Северная Ирландия
Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995
1990-е годы в Северной Ирландии